Cutler Park ist der Name folgender Parks in den Vereinigten Staaten:

 Cutler Park (Massachusetts) in Needham
 Cutler Park (Kalifornien) in Visalia